Себадиљас има више значења:

 Себадиљас (Баљеза), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Себадиљас (Мараватио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Себадиљас (Пантепек), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику